Kurzschluss steht für:
 in der Technik das Herabsetzen eines Widerstandes oder einer Impedanz bis auf oder nahe null:
 elektrischer Kurzschluss in der Elektrotechnik
 akustischer Kurzschluss in der Akustik, eine Verminderung der Schallabstrahlung

 Kurzschlusshandlung, eine emotionale Bewegung, die zu einer Handlung aus einem Affekt heraus führt
 Tatort: Kurzschluß, einen Film von Wolfgang Petersen aus der Reihe Tatort
 Kurzschluss (Arte), eine Fernsehsendung über und mit Kurzfilmen
 Wetterkurzschluss, Grubenwetter, die verloren gehen.

Siehe auch: